Анато́лий Миха́йлович Беляко́в (6 марта 1933, Оренбург, РСФСР — 14 февраля 2017, Москва, Российская Федерация.) — советский государственный и партийный деятель. Первый секретарь Бурятского обкома КПСС (1984—1990).

Биография 
Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт. Член КПСС с 1960 г. По национальности русский.

С 1956 г. работал на стройках Кемеровской области.

 1964—1967 гг. — первый секретарь Мысковского горкома КПСС (Кемеровская область).
 1967—1970 гг. — заведующий отделом Бурятского обкома КПСС,
 1970—1984 гг. — первый секретарь Улан-Удэнского горкома КПСС,
 1984—1990 годах — первый секретарь Бурятского обкома КПСС.

В эти годы в Улан-Удэ были возведены и сданы в экс­плуатацию жилые кварталы Октябрьского района, застроены проспект Строителей, 18-й квартал, 40-й квартал, пос. Восточный, введены в строй значимые объекты соци­ального назначения: больница скорой медицинской помощи, городской Дворец детского и юношеского творчества, реконструировался цгородок ЛВРЗ. Были созданы крупные строительные организации: СМП-834, «Бурятгражданстрой»; построены такие крупные предприятия, как «Улан — Удэстальмост», аэропорт, «Бурятферммаш», фабрика верхнего трикотажа.

В 1990 г. — председатель Государственного комитета РСФСР по вопросам национальностей.

В 1990—1991 гг. — заведующий отделом ЦК КП РСФСР по работе с общественно-политическими объединениями и движениями.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1990). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР (1984—1989) от Бурятской АССР. Народный депутат СССР. 

Похоронен на Троекуровском кладбище (участок 25)

Награды и звания 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

«Почетный гражданин г. Улан-Удэ» (2004).

Примечания

Ссылки 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/37d99c9a Сведения на сайте Az-Libr.ru]

Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Первые секретари Бурятского обкома КПСС
Персоналии:Улан-Удэ
Первые секретари Улан-Удэнского горкома КПСС
Первые секретари городских комитетов КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС